João Braga Ferreira de Mendonça ou simplesmente João Braga (Rio de Janeiro 22 de dezembro de 1962) é um pianista e compositor de música popular brasileira.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira
Músicos de jazz